Serbisches Freiwilligen-Korps steht für folgende militärischen Formationen:

 Serbisches Freiwilligen-Korps (Erster Weltkrieg), serbische Freiwillige
 Serbisches Freiwilligen-Korps (Zweiter Weltkrieg), faschistische Freischar in Serbien